Сущёв () — деревня в составе Холстовского сельсовета Быховского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 

 2010 год — 51 человек

См. также 
 Холстовский сельсовет
 Быховский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Быховского района